Браян Скрудленд (,  31 липня 1963, Піс-Ривер) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1980 року в ЗХЛ.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс» (1985–1993), «Калгарі Флеймс» (1993), «Флорида Пантерс» (1993–1997), «Нью-Йорк Рейнджерс» (1997–1998) та «Даллас Старс» (1998–2000).

Загалом провів 1045 матчів у НХЛ, включаючи 164 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
Як асистент головного тренера тренував клуб НХЛ «Калгарі Флеймс» та «Флорида Пантерс» з 8 листопада 2013.

Нагороди та досягнення 
 Джек Ей. Баттерфілд Трофі (АХЛ) — 1985.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1986. 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Даллас Старс» — 1998.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Тренери «Калгарі Флеймс»
Тренери «Флорида Пантерс»
Хокеїсти АХЛ‎